Sekretarz stanu (Polska)
 Sekretarze stanu Stanów Zjednoczonych
 Sekretarze stanu Stolicy Apostolskiej

de:Ministre d’État
ru:Государственный секретарь